The Field – mensile britannico di sport e attività all'aria aperta
 The Field – commedia di John B. Keane del 1965
 Il campo (The Field) – film del 1990 diretto da Jim Sheridan, adattamento della commedia The Field
 The Field – musicista di elettronica minimale svedese